Асаново — топоним.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Асаново — деревня в Молодечненском районе Минской области.

Казахстан 
 Асаново — село в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Асаново — село в Уфимском районе Башкортостана.
 Асаново — деревня в Сухиничском районе Калужской области.
 Асаново — бывшая деревня в Кемеровской области.
 Асаново — деревня в Судиславском районе Костромской области.
 Асаново — деревня в Юсьвинском районе Пермского края.
 Асаново — деревня в Локнянском районе Псковской области.
 Асаново — деревня в Кораблинском районе Рязанской области.
 Асаново — село в Чердаклинском районе Ульяновской области.
 Асаново — деревня в Комсомольском районе Чувашии.
 Асаново — деревня в Шемуршинском районе Чувашии.

Железнодорожные пункты 
 Асаново — остановочный пункт дизель-поездов в Молодечненском районе Белоруссии.
 Асаново — железнодорожная станция  Южно-Уральской железной дороги Казахстана.

См. также 
 Лебяжье-Асаново